Alfa Romeo – casa automobilistica italiana
 Alfa Romeo – squadra motoristica legata all'omonima azienda
 Alfa Romeo – scuderia di Formula 1 legata all'omonima azienda
 Gruppo Calcio Alfa Romeo – squadra calcistica dell'omonima azienda, in Serie C dal 1937 al 1942
 Alfa Romeo – nome di tre barche a vela